USS Laub je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Laub (DD-263) 
 USS Laub (DD-613)

Laub